Polska Partia Socjalistyczna – polska partia polityczna
 Polska Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego – partia polityczna działająca na terenie zaboru pruskiego
 Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska – partia działająca na terenie zaboru austriackiego
 Polska Partia Socjalistyczna – Wolność, Równość, Niepodległość – struktura historycznej partii działająca w konspiracji podczas II wojny światowej
 Polska Partia Socjalistyczna (na emigracji) – struktura historycznej partii działająca na emigracji po II wojnie światowej 1939–1990
 Polska Partia Socjalistyczna (1987–1990) – polska partia polityczna powstała w opozycji do PZPR
 III Proletariat (właśc. Polska Partia Socjalistyczna „Proletariat”) – historyczna polska partia robotnicza 1900–1909
 Polska Partia Socjalistyczna – dawna Frakcja Rewolucyjna – historyczna polska partia polityczna 1928–1939
 Polska Partia Socjalistyczna – Lewica –  historyczna polska partia polityczna powstała po rozłamie właściwej PPS w 1906
 Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolucyjna – historyczna polska partia polityczna powstała po rozłamie właściwej PPS w 1906
 Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja – odłam właściwej PPS będący opozycją dla PPS-Frakcji Rewolucyjnej 1912–1914
 Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja (1919) – odłam właściwej PPS działający potem samodzielnie 1919–1920
 Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna – odłam PPS w latach 1987 – 1990
 Polska Partia Socjalistyczna („lubelska”, „koncesjonowana”) – polska partia polityczna 1944–1948, po 1948 weszła w skład PZPR
 Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej – struktura Polskiej Partii Socjalistycznej